

Persone 
 Antonio Siddi – velocista e lunghista italiano
 Franco Siddi – giornalista e sindacalista italiano dal 2015
 Virgilia Siddi – cantante italiana

Altro 
 Siddi – comune della provincia del Sud Sardegna, Italia
 Siddi – gruppo etnico di India e Pakistan